Тимар — селище, Ібресинський район, Чувашія, Росія
 Тимар — село, Гайсинський район, Вінницька область, Україна